Miletín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Miletín, Stadt im Okres Jičín,
 ehemalige Kommende Miletin des  Deutschen Ritterordens 
 Miletín, Ortsteil von Onomyšl, Okres Kutná Hora
 Miletín, Ortsteil von Želiv, Okres Pelhřimov

 Dolní Miletín, Ortsteil von Lišov, Okres České Budějovice
 Horní Miletín, Ortsteil von Lišov, Okres České Budějovice